Knuckles the Echidna (personage), een personage uit de Sonic the Hedgehog-franchise.
Knuckles the Echidna (stripserie) een stripserie gebaseerd op dit personage.